Pirallahı ist die Bezeichnung für geografische Orte im Hoheitsgebiet von Aserbaidschan
 Pirallahı (Insel), eine Insel im Kaspisches Meer, früher als Heilige Insel (Swjatoj ostrow) bezeichnet 
 Pirallahı (Ort), ein Ort auf obiger Insel, zugehörig zur Gemeinde Gürgən-Pirallahı (aserbaidschanisch Gürgən bələdiyyəsi)
 Pirallahı (Bahnhof) Endbahnhof der Bahnstrecke Baku-Pirallahı